Аскуй — фамилия. Известные носители:
 Аскуй, Исаак (1953) — кубинский дзюдоист.
 Аскуй, Филиберто (1972) — кубинский борец.